Александр Дэйгл (; род. 7 февраля 1975) — канадский хоккеист, завершивший профессиональную карьеру.Некогда считаясь самым талантливым игроком своего поколения , Дейгл так и не оправдал свой потенциал , и теперь считается главным разочарованием в истории мирового хоккея. .

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки ХК «Давос»
Первые номера драфтов НХЛ